Thunderstone může být:
 Thunderstone (hudební skupina) – finská power metalová kapela z Helsinek
 Thunderstone (pokémon) – předmět ze světa pokémonů
 Thunderstone (stolní hra) – fantasy karetní stolní hra vydaná v roce 2009.